Jméno a příjmení František Šebek má více nositelů:

 František Šebek (architekt) (1814–1862) – český a rakouský architekt, stavitel a politik
 František Šebek (lední hokejista) – český a československý lední hokejista
 František Šebek (historik) – český historik